Siergiej Antonow – rosyjski biathlonista reprezentujący ZSRR
 Siergiej Antonow – radziecki polityk i dyplomata.